Jernej Brence je ime več osebnosti:
 Jernej Brence (duhovnik) (1820-1882), slovenski rimskokatoliški duhovnik in narodni buditelj
 Jernej Brence (glasbenik) (roj. 1965), slovenski violinist in pedagog